Ела́нский район — топоним.

* Еланский район — район в Волгоградской области.
 Еланский район — район, существовавший в Сибирском и Западно-Сибирском краях в 1925—1932 годах.
 Еланский район — район Свердловской области в 1935—1958 годах.

См. также 
 Еланский